Список птиц Ростовской области включает более 300 видов. Среди них есть редкие, в том числе включённые в Красную книгу Российской Федерации: балобан, дрофа, стрепет, обыкновенный фламинго, краснозобая казарка, пискулька, пеликаны розовый и кудрявый, малый лебедь, белоглазый нырок (белоглазая чернеть), степной лунь, курганник филин и другие.

Птицы Ростовской области

Отряд Гагарообразные (Gaviiformes)

Семейство Гагаровые (Gaviidae) 
 Род Gavia (Gavia)
 1. Гагара чернозобая (Gavia arctica)
 2. Гагара краснозобая (Gavia stellata)

Отряд Поганкообразные (Podicipediformes)

Семейство Поганковые (Podicipedidae) 
 Род Podiceps (Podiceps)
 3. Поганка красношейная (Podiceps auritus)
 4. Чомга (Podiceps cristatus)
 5. Поганка серощекая (Podiceps grisegena)
 6. Поганка черношейная (Podiceps nigricollis)
 7. Поганка малая (Podiceps ruficollis)

Отряд Трубконосые (Procellariiformes)

Семейство Буревестниковые (Procellariidae) 
 Род Puffinus (Puffinus)
 8. Буревестник малый (Puffinus puffinus)

Отряд Веслоногие (Pelecaniformes)

Семейство Пеликановые (Pelecanidae) 
 Род Pelecanus (Pelecanus)
 9. Пеликан кудрявый (Pelecanus crispus)
 10. Пеликан розовый (Pelecanus onocrotalus)

Семейство Баклановые (Phalacrocoracidae) 
 Род Phalacrocorax (Phalacrocorax)
 11. Баклан хохлатый (Phalacrocorax aristotelis)
 12. Баклан большой (Phalacrocorax carbo)
 13. Баклан малый (Phalacrocorax pygmaeus)

Отряд Голенастые (Ciconiiformes)

Семейство Цаплевые (Ardeidae) 
 Род Ardea (Ardea)
 14. Цапля серая (Ardea cinerea)
 15. Цапля рыжая (Ardea purpurea)
 Род Ardeola (Ardeola)
 16. Цапля жёлтая (Ardeola ralloides)
 Род (Bubulcus Bonaparte) 
 17. Еги́петская ца́пля (Bubulcus ibis)
 Род Botaurus (Botaurus)
 18. Выпь большая (Botaurus stellaris)
 Род Egretta (Egretta)
 19. Цапля большая белая (Egretta alba)
 20. Цапля малая белая (Egretta garzetta)
 Род Ixobrychus (Ixobrychus)
 21. Волчок (Ixobrychus minutus)
 Род Nycticorax (Nycticorax)
 22. Кваква обыкновенная (Nycticorax nycticorax)

Семейство Ибисовые (Threskiornithidae) 
 Род Platalea (Platalea)
 23. Колпица обыкновенная (Platalea leucorodia)
 Род Plegadis (Plegadis)
 24. Каравайка (Plegadis falcinellus)

Семейство Аистовые (Ciconiidae) 
 Род Ciconia (Ciconia)
 25. Аист белый (Ciconia ciconia)
 26. Аист чёрный (Ciconia nigra)

Отряд Фламингообразные (Phoenicopteriformes)

Семейство Фламинговые (Phoenicopteridae) 
 Род Phoenicopterus (Phoenicopterus)
 27. Фламинго обыкновенный (Phoenicopterus roseus)

Отряд Пластинчатоклювые (Anseriformes)

Семейство Утиные (Anatidae) 
 Род Anas (Anas)
 28. Шилохвость обыкновенная (Anas acuta)
 29. Широконоска (Anas clypeata)
 30. Чирок-свистунок (Anas crecca)
 31. Свиязь обыкновенная (Anas penelope)
 32. Кряква обыкновенная (Anas platyrhynchos)
 33. Чирок-трескунок (Anas querquedula)
 34. Утка серая (Anas strepera)
 Род Anser (Anser)
 35. Гусь белолобый (Anser albifrons)
 36. Гусь серый (Anser anser)
 37. Пискулька (Anser erythropus)
 38. Гумённик (Anser fabalis)
 Род Aythya (Aythya)
 39. Нырок красноголовый (Aythya ferina)
 40. Чернеть хохлатая (Aythya fuligula)
 41. Чернеть морская (Aythya marila)
 42. Нырок белоглазый (Aythya nyroca)
 Род Branta (Branta)
 43. Казарка чёрная (Branta bernicla)
 44. Казарка белощёкая (Branta leucopsis)
 Род Bucephala (Bucephala)
 45. Гоголь обыкновенный (Bucephala clangula)
 Род Clangula (Clangula)
 46. Морянка (Clangula hyemalis)
 Род Cygnus (Cygnus)
 47. Лебедь малый (Cygnus bewickii)
 48. Лебедь-кликун (Cygnus cygnus)
 49. Лебедь-шипун (Cygnus olor)
 Род Melanitta (Melanitta)
 50. Турпан обыкновенный (Melanitta fusca)
 50. Синьга обыкновенная (Melanitta nigra)
 Род Mergus (Mergus)
 51. Луток (Mergus albellus)
 52. Крохаль большой (Mergus merganser)
 53. Крохаль длинноносый (Mergus serrator)
 Род Netta (Netta)
 54. Нырок красноносый (Netta rufina)
 Род Oxyura (Oxyura)
 55. Савка белоголовая (Oxyura leucocephala)
 Род Rufibrenta (Rufibrenta)
 56. Казарка краснозобая (Rufibrenta ruficollis)
 Род Somateria (Somateria)
 57. Гага обыкновенная (Somateria mollissima)
 Род Tadorna (Tadorna)
 58. Огарь (Tadorna ferruginea)
 59. Пеганка обыкновенная (Tadorna tadorna)

Отряд Дневные хищные птицы (Falconiformes)

Семейство Скопиные (Pandionidae) 
 Род Pandion (Pandion)
 60. Скопа (Pandion haliaetus)

Семейство Ястребиные (Accipitridae) 
 Род Accipiter (Accipiter)
 61. Тювик европейский (Accipiter brevipes)
 62. Тетеревятник (Accipiter gentilis)
 63. Ястреб-перепелятник (Accipiter nisus)
 Род Aegypius (Aegypius)
 64. Гриф чёрный (Aegypius monachus)
 Род Aquila (Aquila)
 65. Беркут (Aquila chrysaetos)
 66. Могильник (Aquila heliaca)
 67. Степной орёл (Aquila nipalensis)
 68. Подорлик большой (Aquila clanga)
 69. Подорлик малый (Aquila pomarina)
 Род Buteo (Buteo)
 70. Канюк обыкновенный (Buteo buteo)
 71. Зимняк (Buteo lagopus)
 72. Курганник (Buteo rufinus)
 Род 
 73. 
 Род Circus (Circus)
 74. Лунь болотный (Circus aeruginosus)
 75. Лунь полевой (Circus cyaneus)
 76. Лунь степной (Circus macrourus)
 77. Лунь луговой (Circus pygargus)
 Род Gyps (Gyps)
 78. Сип белоголовый (Gyps fulvus)
 Род Haliaeetus (Haliaeetus)
 79. Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla)
 80. Орлан-долгохвост (Haliaeetus leucoryphus)
 Род Hieraaetus (Hieraaetus)
 81. Орёл-карлик (Hieraaetus pennatus)
 Род Milvus (Milvus)
 82. Коршун чёрный (Milvus migrans)
 83. Коршун красный (Milvus milvus)
 Род Neophron (Neophron)
 84. Стервятник (Neophron percnopterus)
 Род Pernis (Pernis)
 85. Осоед обыкновенный (Pernis apivorus)
 Род Pseudogyps (Pseudogyps)
 86. Гриф индийский (Pseudogyps bengalensis)

Семейство Соколиные (Falconidae) 
 Род Falco (Falco)
 87. Балобан (Falco cherrug)
 88. Дербник (Falco columbarius)
 89. Пустельга степная (Falco naumanni)
 90. Сапсан (Falco peregrinus)
 91. Кречет обыкновенный (Falco rusticolus)
 92. Чеглок (Falco subbuteo)
 93. Пустельга обыкновенная (Falco tinnunculus)
 94. Кобчик обыкновенный (Falco vespertinus)

Отряд Курообразные (Galliformes)

Семейство Тетеревиные (Tetraonidae) 
 Род Lyrurus (Lyrurus)
 95. Тетерев обыкновенный (Lyrurus tetrix)

Семейство Фазановые (Phasianidae) 
 Род Coturnix (Coturnix)
 96. Перепел обыкновенный (Coturnix coturnix)
 Род Perdix (Perdix)
 97. Куропатка серая (Perdix perdix)
 Род Phasianus (Phasianus)
 98. Фазан обыкновенный (Phasianus colchicus)

Отряд Журавлеобразные (Gruiformes)

Семейство Журавлиные (Gruidae) 
 Род Anthropoides (Anthropoides)
 99. Журавль-красавка (Anthropoides virgo)
 Род Grus (Grus)
 100. Журавль серый (Grus grus)
 101. Стерх (Grus leucogeranus)
 102. Журавль даурский (Grus vipio)

Семейство Пастушковые (Rallidae) 
 Род Crex (Crex)
 103. Коростель (Crex crex)
 Род Fulica (Fulica)
 104. Лысуха (Fulica atra)
 Род Gallinula (Gallinula)
 105. Камышница обыкновенная (Gallinula chloropus)
 Род Porzana (Porzana)
 106. Погоныш малый (Porzana parva)
 107. Погоныш обыкновенный (Porzana porzana)
 108. Погоныш-крошка (Porzana pusilla)
 Род Rallus (Rallus)
 109. Пастушок водяной (Rallus aquaticus)

Семейство Дрофиные (Otididae) 
 Род Otis (Otis)
 110. Дрофа (Otis tarda)
 Род Tetrax (Tetrax)
 111. Стрепет (Tetrax tetrax)

Отряд Ракшеобразные (Coraciiformes)

Семейство Сизоворонковые (Coraciidae) 
 Род Coracias (Coracias)
 112. Сизоворонка обыкновенная (Coracias garrulus)

Семейство Зимородковые (Alcedinidae) 
 Род Alcedo (Alcedo)
 113. Зимородок голубой (Alcedo atthis)

Семейство Щурковые (Meropidae) 
 Род Merops (Merops)
 114. Щурка золотистая (Merops apiaster)

Отряд Голубеобразные (Columbiformes)

Семейство Рябковые (Pteroclidae) 
 Род Pterocles (Pterocles)
 115. Рябок чернобрюхий (Pterocles orientalis)
 Род Syrrhaptes (Syrrhaptes)
 116. Саджа обыкновенная (Syrrhaptes paradoxus)

Семейство Голубиные (Columbidae) 
 Род Columba (Columba)
 117. Голубь сизый (Columba livia)
 118. Клинтух (Columba oenas)
 119. Вяхирь обыкновенный (Columba palumbus)
 Род Streptopelia (Streptopelia)
 120. Горлица кольчатая (Streptopelia decaocto)
 121. Горлица обыкновенная (Streptopelia turtur)

Отряд Кукушкообразные (Cuculiformes)

Семейство Кукушковые (Cuculidae) 
 Род Cuculus (Cuculus)
 122. Кукушка обыкновенная (Cuculus canorus)

Отряд Совообразные (Strigiformes)

Семейство Совиные (Strigidae) 
 Род Aegolius (Aegolius)
 123. Сыч мохноногий (Aegolius funereus)
 Род Asio (Asio)
 124. Сова болотная (Asio flammeus)
 125. Сова ушастая (Asio otus)
 Род Athene (Athene)
 126. Сыч домовый (Athene noctua)
 Род Bubo (Bubo)
 127. Филин обыкновенный (Bubo bubo)
 Род Nyctea (Nyctea)
 128. Сова белая (Nyctea scandiaca)
 Род Otus (Otus)
 129. Сплюшка (Otus scops)
 Род Strix (Strix)
 130. Неясыть серая (Strix aluco)

Отряд Козодоеобразные (Caprimulgiformes)

Семейство Козодоевые (Caprimulgidae) 
 Род Caprimulgus (Caprimulgus)
 131. Козодой обыкновенный (Caprimulgus europaeus)

Отряд Стрижеобразные (Apodiformes)

Семейство Стрижиные (Apodidae) 
 Род Apus (Apus)
 132. Стриж чёрный (Apus apus)

Отряд Ржанкообразные (Charadriiformes)

Семейство Авдотковые (Burhinidae) 
 Род Burhinus (Burhinus)
 133. Авдотка (Burhinus oedicnemus)

Семейство Ржанковые (Charadriidae) 
 Род Arenaria (Arenaria)
 134. Камнешарка обыкновенная (Arenaria interpres)
 Род Charadrius (Charadrius)
 135. Зуёк морской (Charadrius alexandrinus)
 136. Зуёк малый (Charadrius dubius)
 137. Галстучник обыкновенный (Charadrius hiaticula)
 Род Chettusia (Chettusia)
 138. Кречётка (Chettusia gregaria)
 Род Eudromias (Eudromias)
 139. Хрустан (Eudromias morinellus)
 Род Pluvialis (Pluvialis)
 140. Ржанка золотистая (Pluvialis apricaria)
 141. Тулес (Pluvialis squatarola)
 Род Vanellus (Vanellus)
 142. Чибис обыкновенный (Vanellus vanellus)

Семейство Шилоклювковые (Recurvirostridae) 
 Род Himantopus (Himantopus)
 143. Ходулочник (Himantopus himantopus)
 Род Recurvirostra (Recurvirostra)
 144. Шилоклювка (Recurvirostra avosetta)

Семейство Кулики-сороки (Haematopodidae) 
 Род Haematopus (Haematopus)
 145. Кулик-сорока обыкновенный (Haematopus ostralegus)

Семейство Бекасовые (Scolopacidae) 
 Род Actitis (Actitis)
 146. Перевозчик обыкновенный (Actitis hypoleucos)
 Род Calidris (Calidris)
 147. Песчанка (Calidris alba)
 148. Чернозобик (Calidris alpina)
 149. Песочник исландский (Calidris canutus)
 150. Краснозобик (Calidris ferruginea)
 151. Кулик-воробей (Calidris minuta)
 152. Песочник белохвостый (Calidris temminckii)
 Род Gallinago (Gallinago)
 153. Бекас обыкновенный (Gallinago gallinago)
 154. Дупель обыкновенный (Gallinago media)
 Род Limicola (Limicola)
 155. Грязовик (Limicola falcinellus)
 Род Limosa (Limosa)
 156. Веретенник малый (Limosa lapponica)
 157. Веретенник большой (Limosa limosa)
 Род Lymnocryptes (Lymnocryptes)
 158. Гаршнеп (Lymnocryptes minimus)
 Род Numenius (Numenius)
 159. Кроншнеп большой (Numenius arquata)
 160. Кроншнеп средний (Numenius phaeopus)
 161. Кроншнеп тонкоклювый (Numenius tenuirostris)
 Род Phalaropus (Phalaropus)
 162. Плавунчик круглоносый (Phalaropus lobatus)
 Род Philomachus (Philomachus)
 163. Турухтан (Philomachus pugnax)
 Род Scolopax (Scolopax)
 164. Вальдшнеп (Scolopax rusticola)
 Род Tringa (Tringa)
 165. Щёголь (Tringa erythropus)
 166. Фифи (Tringa glareola)
 167. Улит большой (Tringa nebularia)
 168. Черныш (Tringa ochropus)
 169. Поручейник (Tringa stagnatilis)
 170. Травник (Tringa totanus)
 Род Xenus (Xenus)
 171. Мородунка (Xenus cinereus)

Семейство Тиркушковые (Glareolidae) 
 Род Cursorius (Cursorius)
 172. Бегунок обыкновенный (Cursorius cursor)
 Род Glareola (Glareola)
 173. Тиркушка степная (Glareola nordmanni)
 174. Тиркушка луговая (Glareola pratincola)

Семейство Поморниковые (Stercorariidae) 
 Род Stercorarius (Stercorarius)
 175. Поморник короткохвостый (Stercorarius parasiticus)

Семейство Чайковые (Lariidae) 
 Род Chlidonias (Chlidonias)
 176. Крачка белощёкая (Chlidonias hybridus)
 177. Крачка белокрылая (Chlidonias leucopterus)
 178. Крачка чёрная (Chlidonias niger)
 Род Gelochelidon (Gelochelidon)
 179. Крачка чайконосая (Gelochelidon nilotica)
 Род Hydroprogne (Hydroprogne)
 180. Чеграва (Hydroprogne caspia)
 Род Larus (Larus)
 181. Хохотунья (Larus cachinnans)
 182. Чайка серебристая (Larus argentatus)
 183. Чайка сизая (Larus canus)
 184. Клуша западная (Larus fuscus)
 185. Голубок морской (Larus genei)
 186. Клуша восточная (Larus heuglini)
 187. Бургомистр (Larus hyperboreus)
 188. Хохотун черноголовый (Larus ichthyaetus)
 189. Чайка морская (Larus marinus)
 190. Чайка черноголовая (Larus melanocephalus)
 191. Чайка средиземноморская (Larus michahellis)
 192. Чайка малая (Larus minutus)
 193. Чайка озёрная (Larus ridibundus)
 Род Rissa (Rissa)
 194. Моёвка (Rissa tridactyla)
 Род Sterna (Sterna)
 195. Крачка малая (Sterna albifrons)
 196. Крачка речная (Sterna hirundo)
 Род Thalasseus (Thalasseus)
 197. Крачка пестроносая (Thalasseus sandvicensis)

Отряд Удодообразные (Upupiformes)

Семейство Удодовые (Upupidae) 
 Род Upupa (Upupa)
 198. Удод обыкновенный (Upupa epops)

Отряд Дятлообразные (Piciformes)

Семейство Дятловые (Picidae) 
 Род Dendrocopos (Dendrocopos)
 199. Дятел белоспинный (Dendrocopos leucotos)
 200. Дятел большой-пёстрый (Dendrocopos major)
 201. Дятел средний-пёстрый (Dendrocopos medius)
 202. Дятел малый-пёстрый (Dendrocopos minor)
 203. Дятел сирийский (Dendrocopos syriacus)
 Род Dryocopus (Dryocopus)
 204. Желна (Dryocopus martius)
 Род Jynx (Jynx)
 205. Вертишейка обыкновенная (Jynx torquilla)
 Род Picus (Picus)
 206. Дятел седой (Picus canus)
 207. Дятел зелёный (Picus viridis)

Отряд Воробьинообразные (Passeriformes)

Семейство Ласточковые (Hirundinidae) 
 Род Delichon (Delichon)
 208. Ласточка городская (Delichon urbica)
 Род Hirundo (Hirundo)
 209. Ласточка деревенская (Hirundo rustica)
 Род Riparia (Riparia)
 210. Ласточка-береговушка (Riparia riparia)

Семейство Жаворонковые (Alaudidae) 
 Род Alauda (Alauda)
 211. Жаворонок полевой (Alauda arvensis)
 212. Жаворонок индийский (Alauda gulgula)
 Род Calandrella (Calandrella)
 213. Жаворонок малый (Calandrella cinerea)
 214. Жаворонок серый (Calandrella rufescens)
 Род Eremophila (Eremophila)
 215. Жаворонок рогатый (Eremophila alpestris)
 Род Galerida (Galerida)
 216. Жаворонок хохлатый (Galerida cristata)
 Род Lullula (Lullula)
 217. Жаворонок лесной (Lullula arborea)
 Род Melanocorypha (Melanocorypha)
 218. Жаворонок степной (Melanocorypha calandra)
 219. Жаворонок белокрылый (Melanocorypha leucoptera)
 220. Жаворонок чёрный (Melanocorypha yeltoniensis)

Семейство Трясогузковые (Motacillidae) 
 Род Anthus (Anthus)
 221. Конёк полевой (Anthus campestris)
 222. Конёк краснозобый (Anthus cervinus)
 223. Конёк луговой (Anthus pratensis)
 224. Конёк лесной (Anthus trivialis)
 Род Motacilla (Motacilla)
 225. Трясогузка белая (Motacilla alba)
 226. Трясогузка горная (Motacilla cinerea)
 227. Трясогузка желтоголовая (Motacilla citreola)
 228. Трясогузка черноголовая (Motacilla feldegg)
 229. Трясогузка жёлтая (Motacilla flava)
 230. Трясогузка желтолобая (Motacilla lutea или Motacilla flava lutea)

Семейство Сорокопутовые (Laniidae) 
 Род Lanius (Lanius)
 231. Жулан обыкновенный (Lanius collurio)
 232. Сорокопут серый (Lanius excubitor)
 233. Сорокопут чернолобый (Lanius minor)

Семейство Иволговые (Oriolidae) 
 Род Oriolus (Oriolus)
 234. Иволга обыкновенная (Oriolus oriolus)

Семейство Скворцовые (Sturnidae) 
 Род Sturnus (Sturnus)
 235. Скворец розовый (Sturnus roseus)
 236. Скворец обыкновенный (Sturnus vulgaris)

Семейство Врановые (Corvidae) 
 Род Corvus (Corvus)
 237. Ворон обыкновенный (Corvus corax)
 238. Ворона серая (Corvus cornix)
 239. Ворона чёрная (Corvus corone)
 240. Грач (Corvus frugilegus)
 241. Галка обыкновенная (Corvus monedula)
 Род Garrulus (Garrulus)
 242. Сойка обыкновенная (Garrulus glandarius)
 Род Nucifraga (Nucifraga)
 243. Кедровка (Nucifraga caryocatactes)
 Род Pica (Pica)
 244. Сорока обыкновенная (Pica pica)
 Род Pyrrhocorax (Pyrrhocorax)
 245. Галка альпийская (Pyrrhocorax graculus)
 246. Клушица (Pyrrhocorax pyrrhocorax)

Семейство Свиристелевые (Bombycillidae) 
 Род Bombycilla (Bombycilla)
 247. Свиристель обыкновенный (Bombycilla garrulus)

Семейство Оляпковые (Cinclidae) 
 Род Cinclus (Cinclus)
 248. Оляпка обыкновенная (Cinclus cinclus)

Семейство Крапивниковые (Troglodytidae) 
 Род Troglodytes (Troglodytes)
 249. Крапивник обыкновенный (Troglodytes troglodytes)

Семейство Завирушковые (Prunellidae) 
 Род Prunella (Prunella)
 250. Завирушка лесная (Prunella modularis)

Семейство Славковые (Sylviidae) 
 Род Acrocephalus (Acrocephalus)
 251. Камышевка индийская (Acrocephalus agricola)
 252. Камышевка дроздовидная (Acrocephalus arundinaceus)
 253. Камышевка садовая (Acrocephalus dumetorum)
 254. Камышевка вертлявая (Acrocephalus paludicola)
 255. Камышевка болотная (Acrocephalus palustris)
 256. Камышевка-барсучок (Acrocephalus schoenobaenus)
 257. Камышевка тростниковая (Acrocephalus scirpaceus)
 Род Cettia (Cettia)
 258. Камышевка широкохвостая (Cettia cetti)
 Род Hippolais (Hippolais)
 259. Бормотушка северная (Hippolais caligata)
 260. Пересмешка зелёная (Hippolais icterina)
 Род Locustella (Locustella)
 261. Сверчок речной (Locustella fluviatilis)
 262. Сверчок соловьиный (Locustella luscinioides)
 263. Сверчок обыкновенный (Locustella naevia)
 Род Lusciniola (Lusciniola)
 264. Камышевка тонкоклювая (Lusciniola melanopogon)
 Род Phylloscopus (Phylloscopus)
 265. Пеночка-таловка (Phylloscopus borealis)
 266. Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita)
 267. Пеночка-трещотка (Phylloscopus sibilatrix)
 268. Пеночка зелёная (Phylloscopus trochiloides)
 269. Пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus)
 Род Sylvia (Sylvia)
 270. Славка-черноголовка (Sylvia atricapilla)
 271. Славка садовая (Sylvia borin)
 272. Славка серая (Sylvia communis)
 273. Славка-завирушка обыкновенная (Sylvia curruca)
 274. Славка ястребиная (Sylvia nisoria)

Семейство Корольковые (Regulidae) 
 Род Regulus (Regulus)
 275. Королёк красноголовый (Regulus ignicapillus)
 276. Королёк желтоголовый (Regulus regulus)

Семейство Мухоловковые (Muscicapidae) 
 Род Ficedula (Ficedula)
 277. Мухоловка-белошейка (Ficedula albicollis)
 278. Мухоловка-пеструшка (Ficedula hypoleuca)
 279. Мухоловка малая (Ficedula parva)
 280. Мухоловка полуошейниковая (Ficedula semitorquata)
 Род Muscicapa (Muscicapa)
 281. Мухоловка серая (Muscicapa striata)

Семейство Дроздовые (Turdidae) 
 Род Erithacus (Erithacus)
 282. Зарянка обыкновенная (Erithacus rubecula)
 Род Luscinia (Luscinia)
 283. Соловей обыкновенный (Luscinia luscinia)
 284. Соловей южный (Luscinia megarhynchos)
 285. Варакушка (Luscinia svecica)
 Род Oenanthe (Oenanthe)
 286. Каменка-плясунья (Oenanthe isabellina)
 287. Каменка обыкновенная (Oenanthe oenanthe)
 288. Каменка-плешанка (Oenanthe pleschanka)
 Род Phoenicurus (Phoenicurus)
 289. Горихвостка-чернушка (Phoenicurus ochruros)
 290. Горихвостка садовая (Phoenicurus phoenicurus)
 Род Saxicola (Saxicola)
 291. Чекан луговой (Saxicola rubetra)
 292. Чекан черноголовый (Saxicola torquata)
 Род Turdus (Turdus)
 293. Белобровик (Turdus iliacus)
 294. Дрозд чёрный (Turdus merula)
 295. Дрозд певчий (Turdus philomelos)
 296. Рябинник (Turdus pilaris)
 297. Деряба (Turdus viscivorus)

Семейство Суторовые (Paradoxornithidae) 
 Род Panurus (Panurus)
 298. Синица усатая (Panurus biarmicus)

Семейство Длиннохвостые синицы (Aegithalidae) 
 Род Aegithalos (Aegithalos)
 299. Синица длиннохвостая (Aegithalos caudatus)

Семейство Синицевые (Paridae) 
 Род Parus (Parus)
 300. Московка (Parus ater)
 301. Лазоревка обыкновенная (Parus caeruleus)
 302. Синица хохлатая (Parus cristatus)
 303. Князёк обыкновенный (Parus cyanus)
 304. Синица большая (Parus major)
 305. Пухляк (Parus montanus)
 306. Гаичка черноголовая (Parus palustris)
 Род Remiz (Remiz)
 307. Ремез обыкновенный (Remiz pendulinus)

Семейство Поползневые (Sittidae) 
 Род Sitta (Sitta)
 308. Поползень обыкновенный (Sitta europaea)

Семейство Пищуховые (Certhiidae) 
 Род Certhia (Certhia)
 309. Пищуха обыкновенная (Certhia familiaris)

Семейство Воробьиные (Passeridae) 
 Род Passer (Passer)
 310. Воробей домовый (Passer domesticus)
 311. Воробей черногрудый (Passer hispaniolensis)
 312. Воробей полевой (Passer montanus)
 Род Petronia (Petronia)
 313. Воробей каменный (Petronia petronia)

Семейство Вьюрковые (Fringillidae) 
 Род Acanthis (Acanthis)
 314. Коноплянка обыкновенная (Acanthis cannabina)
 315. Чечётка обыкновенная (Acanthis flammea)
 Род Carduelis (Carduelis)
 316. Щегол обыкновенный (Carduelis carduelis)
 317. Зеленушка обыкновенная (Carduelis chloris)
 318. Чиж (Carduelis spinus)
 Род Carpodacus (Carpodacus)
 319. Чечевица обыкновенная (Carpodacus erythrinus)
 Род Coccothraustes (Coccothraustes)
 320. Дубонос обыкновенный (Coccothraustes coccothraustes)
 Род Fringilla (Fringilla)
 321. Зяблик (Fringilla coelebs)
 322. Юрок (Fringilla montifringilla)
 Род Loxia (Loxia)
 323. Клёст-еловик (Loxia curvirostra)
 Род Pinicola (Pinicola)
 324. Щур обыкновенный (Pinicola enucleator)
 Род Pyrrhula (Pyrrhula)
 325. Снегирь обыкновенный (Pyrrhula pyrrhula)

Семейство Овсянковые (Emberizidae) 
 Род Calcarius (Calcarius)
 326. Подорожник лапландский (Calcarius lapponicus)
 Род Emberiza (Emberiza)
 327. Дубровник (Emberiza aureola)
 328. Просянка (Emberiza calandra)
 329. Овсянка обыкновенная (Emberiza citrinella)
 330. Овсянка садовая (Emberiza hortulana)
 331. Овсянка черноголовая (Emberiza melanocephala)
 332. Овсянка камышевая (Emberiza schoeniclus)
 Род Plectrophenax (Plectrophenax)
 333. Пуночка обыкновенная (Plectrophenax nivalis)

Ссылки 
 Ростовская область // BIRDS-ONLINE.ru — Птицы России и exUSSR
 Ростовская область — форум // Союз охраны птиц России
 Ростовская область — форум // Союз охраны птиц России
 Птицы Ростовской области. В основе сайта — Птицы Таганрога и Неклиновского района

Ростовская область
Списки:Ростовская область
Природа Ростовской области
Ростовская